Schloß Hubertus – film del 1934 diretto da Hans Deppe
 Schloß Hubertus – film del 1954 diretto da Helmut Weiss
 Schloß Hubertus – film del 1973 diretto da Harald Reinl